Gruppo Bertone — італійська автомобільна компанія, яка спеціалізувалася на виробництві автомобілів, стайлінгу і розробці дизайну кузовів. 
У Bertone займалися створенням дизайну для Abarth, Alfa Romeo, Citroën, Ferrari, Fiat, Iso Rivolta, Lancia, Lamborghini, Mercedes-Benz і Volvo та інші. Компанія Bertone була таклж відповідальна за дизайн двох відомих італійських мотоскутерів Lambretta. В кінці 1980-х, компанія Bertone розробляла дизайн для велошлема K20 для швейцарського велосипеда і мотошолому для виробника «Kiwi». 

Компанію заснували в Грульяско. Заснована вона була як Carrozzeria Bertone в 1912 році Giovanni Bertone, з дизайнером Nuccio Bertone. Компанія була розділена на дві частини - Carrozzeria, яка випускала 40 000 автомобілів на рік у найкращі часи і студія дизайну Stile Bertone. Зараз компанією володіє Lilli Bertone, вдова Nuccio.

Автомобілі та скутери розроблені в Bertone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1952 Fiat Abarth 1500 Coupé 
 1953 Arnolt-MG Convertible and Coupe 
 1953 Alfa Romeo BAT-5 
 1953 Fiat 1100 TV 
 1953 Fiat 8V Spider 
 1954 Alfa Romeo 1900 Sport Spider 
 1954 Alfa Romeo 2000 Sportiva 
 1954 Alfa Romeo BAT-7 
 1954 Alfa Romeo Giulietta Sprint 
 1954 Arnolt Aston Martin DB2 / 4 Spider 
 1955 Alfa Romeo BAT-9 
 1955 Arnolt-Bristol Spider and Coupe 
 1955 Citroen DS 19 
 1958 Abarth 1000 GT Coupé 
 1959 NSU Sport Prinz 
 1960 Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale 
 1960 Gordon-Keeble 
 1960 NSU Wankel Spider 
 1961 Aston Martin DB4 GT Jet 
 1962 Alfa Romeo 2600 Sprint 
 1962 Alfa Romeo Giulia Sprint 
 1962 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 
 1962 Alfa Romeo GTA 
 1962 SA 1200 G.T. Coupé Bertone 
 1962 BMW 3200 CS 
 1962 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso 
 1962 Iso Rivolta 
 1962 Simca 1000 
 1964 Alfa Romeo Canguro 
 1965 Abarth OT 1000 Spider 
 1965 Fiat 850 Spider 
 1965 Iso Grifo 
 1965 Mazda Luce 
 1967 Alfa Romeo GT 1300 Junior 
 1967 Alfa Romeo Montreal 
 1967 Fiat Dino Coupé 
 1967 Jaguar Pirana 
 1967 Lamborghini Marzal 
 1967 Lamborghini Miura 
 1967 Simca 1200S Coupé 
 1968 Alfa Romeo Carabo 
 1968 Fiat 850 Sport Spider 
 1968 Lamborghini Espada 
 1968 Lambretta Luna line: Lui, Vega & Cometa 
 1969 Iso Lele 
 1969 Lambretta GP / DL Scooter 
 1970 Lancia Stratos Zero 
 1970 Lamborghini Urraco 
 1970 BMW Garmisch 2200Ti 
 1971 Lamborghini Countach 
 1972 Lancia Stratos 
 1972 Fiat X1 / 9 
 1972 Citroen Camargue 
 1972 Maserati Khamsin 
 1973 NSU Trapeze 
 1974 Lamborghini Bravo 
 1974 Ferrari 208/308 GT4 
 1974 Maserati Quattroporte II 
 1976 Alfa Romeo Navajo 
 1976 Ferrari Rainbow 
 1977 Volvo 262C 
 1977 Jaguar Ascot 
 1978 Fiat Ritmo 
 1978 Alfa Romeo Alfetta 
 1978 Lancia Sibilo 
 1979 Volvo Tundra 
 1980 Alfa Romeo Alfetta 2000 
 1980 Lamborghini Athon 
 1981 Mazda MX-81 
 1981 Mercedes Benz Limousine W126 
 1982 Citroën BX 
 1983 Alfa Romeo Delfino 
 1984 Chevrolet Ramarro 
 1984 Alfa Romeo 90 
 1985 Volvo 780 
 1986 Citroen Zabrus 
 1987 Škoda Favorit 
 1988 Lamborghini Genesis 
 1989 Citroën XM 
 1989 Bertone Freeclimber 
 1990 Lamborghini Diablo 
 1990 Chevrolet Nivola 
 1990 Daewoo Espero 
 1991 Citroën ZX 
 1991 Cizeta-Moroder V16T 
 1992 Bertone Blitz 
 1993 Citroën Xantia 
 1994 Opel Astra Cabrio 
 1995 Fiat Punto Cabriolet 
 2001 Opel Astra Coupe/Cabrio 
 2003 Alfa Romeo GT 
 2003 Bertone Birusa 
 2004 Bertone Aston Martin Jet 2 
 2005 Bertone Villa 
 2006 Bertone Suagnà 
 2006 BMW Younique 
 2007 Bertone Fiat Barchetta 
 2008 Chery Kimo 
 2008 Alfa Romeo BAT-11 
 2009 Bertone Mantide 
 2009 Chevrolet Niva 
 2010 Alfa Romeo Pandion

Посилання 
Офіційний сайт компанії

Автобудівні підприємства Італії
Підприємства Турина